variete – teatr, w którym grane są sztuki o rozmaitym charakterze, zazwyczaj rozrywkowe
 variete – kabaret
 Variété – polska grupa muzyczna
 Variété – drugi album zespołu Variété
 Varieté – niemiecki film z 1925 roku
 Teatr Variété w Krakowie